Анри Дарас (; 9 декабря 1850, Рошфор (Приморская Шаранта) — 10 мая 1928, Ангулем) — французский художник.

Биография 
Уроженец Рошфора. Учился живописи в Париже в Высшей школе изящных искусств в мастерских Александра Кабанеля и Эли Делоне. Затем перешёл в мастерскую Пюви де Шаванна, который оказал на него значительное влияние и помог выработать собственный художественный стиль. Всю свою жизнь он оставался очень близок с другими соратниками и учениками Пюви де Шаванна, такими, как Эдмон Аман-Жан и Ари Ренан.

В парижский период творчества Дарас создал целый ряд работ на религиозную тематику для церквей  в Париже и  в Ангулеме.

После смерти Пюви де Шаванна Дарас около 1898 года переехал в Ангулем, где плодотворно работал в течение трёх следующих десятилетий. Свои работы Дарас отправлял на выставки Национального общества изобразительных искусств в Париж, а кроме того провёл несколько своих персональных выставок в Ангулеме.

Анри Дарас скончался в Ангулеме в 1928 году. Ряд его картин сегодня входит в постоянную экспозицию . Также работы Дараса хранятся в собраниях ряда других музеев Франции. В 1986 году состоялась большая персональная выставка из более чем ста работ художника, в которой участвовали музеи Ангулема, Рошфора, Музей Сент-Круа (Пуатье) и других городов. Также работы Дараса экспонировались на выставке, посвящённой Пюви де Шаванну в  в Амьене в 2005—2006 годах.

Картины Анри Дараса из собрания музея изящных искусств Ангулема

Примечания

Литература 
 René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930, p. 350

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века